Jakob Laub ist der Name folgender Personen:

* Jakob Laub (Physiker) (1884–1962), österreichisch-deutsch-argentinischer Physiker
 Jakob Laub (Funktionär) (1924–2020), deutscher Schulleiter und von 1996 bis 2002 Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Banater Schwaben
 Jakob Laub (Maler) (* 1930), österreichischer Maler